Стасевка — топоним в Белоруссии:

 Стасевка — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Стасевка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.